Burger puede referirse a:

En inglés, hamburguesa.
En alemán, lo relativo a burg (burgo).
Con la forma burgher:
las palabras inglesa o alemana para ciudadano o burgués (véase también burgh).
Great Burgher o großbürger, denominación inglesa y alemana para la gran burguesía.
Burghers, término que en Sri Lanka se define al grupo social compuesto por los descendientes de europeos.
Burgher Oath (United Secession Church), denominación religiosa presbiteriana escocesa -:en:Burgher Oath-.
Anti-Burgher, movimiento opositor al Burgher Oath -:en:Anti-Burgher-.

Apellido 
 Adolf Burger, superviviente del holocausto.
 Anna Burger, sindicalista estadounidense.
 Anthony Burger,
 Anton Burger, comandante de un campo de concentración.
 Cody Burger, actor estadounidense.
 Eric Bürger, Director y actor de Teatro. venezolano.
 Ernst Peter Burger, saboteador alemán durante la II Guerra Mundial.
 Eugene Burger, ilusionista estadounidense.
 Harald Burger, lingüista suizo-alemán.
 Heinrich Burger
 Ida Burger, bailarina estadounidense.
 Hermann Burger, escritor suizo.
 Jean Burger, de la resistencia francesa.
 Warren E. Burger, jurista estadounidense.
 William Carl Burger, botánico estadounidense

Deportistas
 Bernie Burger, de Namibia.
 Fritzi Burger, skater austriaco.
 Hubert Burger, italiano.
 Jan-Berrie Burger, jugador de cricket de Namibia.
 Karl Burger, futbolista alemán.
 Louis Burger, jugador de cricket de Namibia.
 Heinrich Burger, patinador alemán.
 Sarel Burger, jugador de cricket de Namibia.
 Schalk Burger, jugador de rugby sudafricano.
 Todd Burger, jugador de fútbol americano, estadounidense.
 Burger Lambrechts, sudafricano.

Forma Burgers
 Johannes Martinus Burgers, físico holandés, autor de la ecuación de Burgers -:en:Burgers' equation-
 W. G. Burgers, cristalógrafo holandés, hermano del anterior.
 Thomas François Burgers, político sudafricano.
 Johan Burgers, zoólogo alemán, fundador del Burgers' Zoo.

Forma Bürger o Buerger
 Ernst Moritz Buerger, luterano.
 Gottfried August Bürger, poeta alemán.
 Heinrich Bürger, biólogo alemán.
 Karl-Heinz Bürger, SS-Oberführer.
 Martin Julian Buerger (1903-1986), científico estadounidense.
 Rudolf Bürger, futbolista rumano.
 Leo Buerger, médico austríaco, que dio nombre a la enfermedad de Buerger.

Forma Burgher
 Michelle Burgher, atleta jamaicana.

Notas

cs:Burger
de:Burger
en:Burger
fr:Burger
nl:Burger (doorverwijspagina)
ro:Burger
de:Bürger (Begriffsklärung)
en:Bürger
ru:Бюргер (фамилия)
en:Burgher
de:Burgers
en:Burgers
fr:Burgers
nl:Burgers
ru:Бюргерс